Jürgen Schult ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Schult (Fußballspieler) (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Schult (Leichtathlet) (* 1960), deutscher Diskuswerfer